Руэ́ллия клубнено́сная () — вид цветковых растений семейства Акантовые. Природный ареал охватывает Центральную Америку, но в настоящее время растение натурализовалось во многих странах тропической Южной и Юго-Восточной Азии.

Листья руэллии клубненосной являются кормовой базой для некоторых видов бабочек, таких как Junonia lemonias и Junonia genoveva.

Название 
Родовое название дано в честь французского средневекового ботаника Жана Рюэля (1474—1532); видовое именование от лат. tuberosus — «с клубнями, с шишковидными утолщениями, с шишками» — отражает наличие мясистого клубневого корня у растения.

Ботаническое описание 

Небольшое двухлетнее растение с мясистым веретенообразным клубневым корнем и крупными воронковидными фиолетовыми цветками. Плоды — сидячие коробочки диаметром около 2 см, содержат около 20 семян.

Распространение и экология 
В природе руэллия клубненосная предпочитает влажные и затененные места. Однако вид произрастает также в травянистых сообществах и на обочинах дорог, является сорным растением на обрабатываемых полях, а также является ксерофильным и рудеральным растением.

Применение

Применение в народной медицине 
В народной медицине и аюрведе считается диуретиком, антипиретиком, анальгетиком, противодиабетическим, антигипертензивным и противоязвенным средством, также использовалась для лечения гонореи.

Применение в промышленности 
Руэллия клубненосная используется в качестве природного красителя для текстильных изделий.

Классификация

Таксономическое положение

Дополнительная информация 

 21540 Itthipanyanan — астероид, названный в честь тайского студента, автора научной работы, посвященной необычному свойству сухих семенных коробочек руэллии клубненосной с хлопком раскрываться в воде и разбрасывать семена (см. также видео).

Примечания 

Акантовые